Raw Air kobiet 2019 – pierwsza edycja turnieju Raw Air z udziałem kobiet. Odbyła się ona na skoczniach w Norwegii w dniach 10–14 marca 2019 r.

Do klasyfikacji końcowej turnieju zaliczone zostały wyniki wszystkich serii konkursowych oraz prologów, w których skład weszły serie kwalifikacyjne. Rozegrano trzy prologi oraz trzy konkursy indywidualne. Zasady przeprowadzania zawodów w ramach tego turnieju były identyczne do tych, jakie panują podczas innych zawodów wchodzących w ramy Pucharu Świata.

Skocznie 
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Raw Air kobiet 2019 lub te, które zostaną ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Przed turniejem 
Przed turniejem zostaną rozegrane zostały Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 w Seefeld (Austria). Złoty medal w konkursie drużynowym zdobyła reprezentacja Niemiec, którą reprezentowały Ramona Straub, Carina Vogt, Juliane Seyfarth oraz Katharina Althaus. Pozostałe miejsca na podium zajęły drużyny Austrii oraz Norwegii. W konkursie indywidualnym rozegranym na normalnej skoczni triumfowała Norweżka Maren Lundby przed Kathariną Althaus i Danielą Iraschko-Stolz. Konkurs drużyn mieszanych zakończył się zdobyciem złotego medalu przez reprezentację Niemiec w składzie: Juliane Seyfarth, Markus Eisenbichler, Katharina Althaus, Karl Geiger. Kolejne miejsca zajęły ekipy reprezentujące Austrię oraz Norwegię.

Klasyfikacje Pucharu Świata i Pucharu Narodów przed rozpoczęciem turnieju

Zasady 
Każdy z konkursów indywidualnych w ramach Raw Air kobiet poprzedzony zostanie prologiem, rozgrywanym na zasadach analogicznych do serii kwalifikacyjnych w ramach Pucharu Świata. Noty uzyskane w prologach wliczone zostaną do klasyfikacji generalnej turnieju.

Zawody indywidualne zostaną przeprowadzane na takich samych zasadach, jak pozostałe konkursy w ramach Pucharu Świata kobiet. Podobnie jak w przypadku prologów, punkty które zostaną zdobyte w poszczególnych seriach konkursowych będą zaliczane na poczet dorobku poszczególnych zawodniczek klasyfikacji końcowej Raw Air. Ponadto – w przeciwieństwie do serii kwalifikacyjnych – za każdy z konkursów przyznane zostaną także punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata kobiet (zawody indywidualne), i Pucharu Narodów.

Skoki oceniane zostaną w taki sam sposób, jak podczas pozostałych zawodów Pucharu Świata kobiet. Za osiągnięcie odległości równej punktowi konstrukcyjnemu zawodniczka otrzyma 60 punktów na skoczni dużej; za każdy metr powyżej tej granicy uzyska dodatkowo 1,8 punktu na skoczni dużej, zaś za każdy metr poniżej zostanie jej odjęta analogiczna liczba punktów. Styl skoku i lądowania będzie podlegać ocenie przez pięciu sędziów wybranych przez FIS, którzy mogą przyznać maksymalnie po 20 punktów. Dwóch skrajnych not (najwyższej i najniższej) nie wlicza się do noty łącznej zawodniczki. Ponadto wpływ na ocenę końcową skoczkini będzie miał przelicznik za prędkość i kierunek wiatru oraz za ewentualną zmianę długości najazdu. Jeżeli zawodniczka będzie skakać z niższej belki startowej, otrzyma dodatkowe punkty, jeżeli będzie skakać z wyższej – punkty zostaną jej odjęte. Dodatkowo jeżeli wiatr wiał z przodu skoczni, zawodniczka straci punkty, gdyż dzięki temu zyska lepsze noszenie na nartach, zaś jeżeli wiatr wiał z tyłu skoczni, skoczkini będzie przysługiwać odpowiednia bonifikata.

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem zawodów w ramach Raw Air kobiet byli jednocześnie dyrektorka Pucharu Świata Chika Yoshida, oraz jej asystent – Miran Tepeš.

Wyniki

Oslo

Prolog – 9 marca 2019

Konkurs indywidualny – 10 marca 2019

Lillehammer

Prolog – 11 marca 2019

Konkurs indywidualny – 12 marca 2019

Trondheim

Prolog – 13 marca 2019

Konkurs indywidualny – 14 marca 2019

Klasyfikacja generalna turnieju

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata i Pucharu Narodów po turnieju 
Najwięcej punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata – 245 – w trakcie trwania Raw Air zdobyła liderka Pucharu Świata oraz triumfatorka turnieju, Maren Lundby. Drugie miejsce w klasyfikacji niezmiennie zajmuje Kathariny Althaus (185 zdobytych punktów). Na trzecim miejscu sklasyfikowana jest Juliane Seyfarth (205 zdobytych punktów), która zamieniła się pozycjami z Sarą Takanashi (128 zdobytych punktów). Liczba sklasyfikowanych zawodniczek powiększyła się o dwie pozycje. Pierwsze punkty zdobyły Czeszka Štěpánka Ptáčková (25. miejsce w Oslo) oraz Japonka Shihori Ōi (28. miejsce w Oslo).

W Pucharze Narodów sytuacja pozostała taka sama jak przed rozpoczęciem turnieju – prowadzą Niemcy przed Norwegią oraz Austrią. Jedyny wyjątek to zamiana miejsc reprezentacji Czech z reprezentacją Kanady.

Bibliografia 

 

2019k
Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
2019 w Norwegii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oslo
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lillehammer
Puchar Świata w skokach narciarskich w Trondheim